Fire and Blood è il quarto video, prodotto nel 2002, della band epic metal/heavy metal Manowar. Esso è stato pubblicato sotto forma di DVD.

DVD 1: Hell on earth Part II
  
This is heavy metal
Blood of the kings
France
Voulez vous
Belgium
Bridge of death
Switzerland
Guyana
Germany Part I
Hatred
Germany Part II
March for revenge
Germany Part III
The Gods made heavy metal
Czech Republic
Army of immortals
Austria
Hungary
Master of the wind
Portugal
Dark avenger
Spain
Battle Hymn
The Crown and the Ring

Bonus:

Thor - Murcia Spain - full version
French version of "Courage"
Cutting Room Floor
Band members
DVDconnector

DVD 2: Blood in Brazil

Intro
Manowar
Metal daze
Blood of my enemies
Kill with power
Sign of the hammer
Gates of Valhalla
Sting of the Bumblebee
The gods made heavy metal
Metal warriors
Kings of metal
The power
Hail and kill
Black wind, fire and steel
The crown and the ring

Bonus:

Sign of the Hammer - alternate version
Full interview with Jeff Hair & John "Dawk" Stillwell
Full interview with Vincent Cecolini
Ringest Performance "Warriors of the world united" - August 17.2002
Ringest Performance "House of death" August 17.2002
Monsters of Rock - concert review
Band members
DVDconnector

Collegamenti esterni